6-й армейский корпус Великой армии () — образован 29 августа 1805 года из частей, дислоцированных в лагере Монтрёй, и входивших в состав Армии Берегов Океана. 7 сентября 1808 года корпус переведён в состав Армии Испании.

Воссоздан 3 марта 1812 года на основе баварского контингента, с 1 апреля 1812 года – 6-й армейский корпус Великой армии.

Боевой путь корпуса 
Австрийская кампания 1805 года
 Гюнцбург (9 октября 1805 года)
 Хаслах-Юнгинген (11 октября 1805 года)
 Эльхинген (14 октября 1805 года)
 Михельсберг (15 октября 1805 года)
 Ульм (16 – 20 октября 1805 года)
 Шарниц (4 ноября 1805 года)
Прусская кампания 1806 года
 Йена (14 октября 1806 года)
 Магдебург (25 октября – 8 ноября 1806 года)
Польская кампания 1807 года
 Зольдау (25 декабря 1806 года)
 Гоф (6 февраля 1807 года)
 Прейсиш-Эйлау (8 февраля 1807 года)
 Гуттштадт и Деппен (5 – 6 июня 1807 года)
 Фридланд (14 июня 1807 года)

Состав корпуса 
На 25 сентября 1805 года:
 1-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Пьер Дюпон де л'Этан)
 2-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Луи Луазон)
 3-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Жан-Пьер Малер)
 бригада лёгкой кавалерии (полковник Огюст де Кольбер)

На 14 октября 1806 года:
 1-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Жан Маршан)
 2-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Жан-Пьер Малер)
 бригада лёгкой кавалерии (бригадный генерал Огюст де Кольбер)

На 8 февраля 1807 года:
 1-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Жан Маршан)
 2-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Гаспар Гарданн)
 бригада лёгкой кавалерии (бригадный генерал Огюст де Кольбер)

На 1 апреля 1807 года:
 1-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Жан Маршан)
 2-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Батист Биссон)
 бригада лёгкой кавалерии (бригадный генерал Огюст де Кольбер)
На 1 июля 1812 года:
 19-я пехотная дивизия (генерал от инфантерии Бернгард фон Деруа)
 20-я пехотная дивизия (генерал от кавалерии Карл-Филипп фон Вреде)
На 30 марта 1814 года:
 1-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Жан-Тома Арриги)
 2-я пехотная дивизия (дивизионный генерал Этьенн Рикар)

Командование корпуса

Командующие корпусом 

 маршал Мишель Ней (29 августа 1805 – 7 сентября 1808)
 дивизионный генерал (маршал с 27 августа 1812) Лоран Гувьон-Сен-Сир (1 апреля 1812 – 10 февраля 1813)
 маршал Огюст Мармон (12 марта 1813 – 31 марта 1814)

Начальники штаба корпуса 
 бригадный генерал (дивизионный с 29 июня 1807) Адриан Дютайи (29 августа 1805 – июль 1808)
 бригадный генерал Филипп д’Альбиньяк (1812)

Командующие артиллерией корпуса 
 бригадный (дивизионный с 8 февраля 1806) генерал Жан-Николя Серу (29 августа 1805 – 7 сентября 1808)
 полковник Эспьяр де Колонь (1812)

Командующие инженерных войск корпуса 
 полковник Луи Казаль (29 августа 1805 – )
 командир батальона Жан-Батист Прюдомм (1807)

Литература 
 Соколов О. В. Армия Наполеона. — СПб.: Империя, 1999. — ISBN 5-93914-001-7
 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799—1805 гг. Т. 1-2. — М.: Русский импульс, 2006. — ISBN 5-90252521-7 ; 5-90252520-9 ; 5-90252522-5
 Васильев И. Н. Несостоявшийся реванш: Россия и Франция 1806—1807 гг. Т. 1-3. — М.: Книга, 2010. — ISBN 978-5-91899-007-0 ; 978-5-91899-021-6 ; 978-5-91899-029-2

Ссылки 
 Расписание Великой армии на начало русской кампании 1812 г. Интернет-проект «1812 год» 
 Состав Великой армии в Битве народов 
 Состав французских войск в битве за Париж 30 марта 1814 года

Наполеоновская армия
Армейские корпуса Франции